Pessoas
 Geraldo Bretas — ocutor e comentarista esportivo brasileiro.
 Marcelo Bretas — magistrado brasileiro.
 Sotirios Bretas - ciclista grego.

Outros
 Supermercados Bretas - rede de supermercados brasileira